Пато́личев — русская фамилия.

 Патоличев, Николай Семёнович (1908—1989) — советский государственный деятель.
 Патоличев, Семён Михайлович (1879—1920) — активный участник Первой мировой и Гражданской войн.